Олег Евгеньевич Загороднев (7 июля 1959, Калининград, Московская область, РСФСР, СССР) — советский хоккеист (хоккей на траве), атакующий полузащитник и нападающий. Бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1980 года.

Биография 
Олег Загороднев родился 7 июля 1959 года в городе Калининград (сейчас Королёв) Московской области.

В 1977—1981 годах играл в хоккей на траве в алма-атинском «Динамо», в 1982—1988 годах — в московских «Филях». Трёхкратный чемпион СССР (1977, 1979, 1981), серебряный (1980) и бронзовый (1983) призёр чемпионата, обладатель Кубка СССР 1985 года, обладатель Кубка европейских чемпионов 1982 года. В чемпионате СССР провёл 335 игр, забил 180 мячей (за «Динамо» 119 матчей, 23 мяча, за «Фили» — 236 матчей, 157 мячей). Девять раз входил в число 22 лучших хоккеистов СССР, в 1984—1985 годах признавался лучшим нападающим страны. В 1979 году в составе сборной Казахской ССР стал чемпионом хоккейного турнира летней Спартакиады народов СССР.

В 1980 году вошёл в состав сборной СССР по хоккею на траве на летних Олимпийских играх в Москве и завоевал бронзовую медаль. Играл в поле, провёл 6 матчей, забил 3 мяча (два в ворота сборной Кубы, один — Танзании).

В 1981 году в составе сборной СССР завоевал Межконтинентальный кубок, в 1983 году стал серебряным призёром чемпионата Европы в Амстелвене, в 1984 году завоевал золотую медаль соревнований «Дружба-84». Участвовал в чемпионате мира 1982 года в Бомбее и чемпионате Европы 1987 года в Москве.

В 1977—1987 годах провёл в составе сборной СССР 130 матчей, забил 43 мяча. 

Был одним из сильнейших нападающих советского хоккея на траве, обладал высокой техничностью, отличным дриблингом, сильным и точным ударом.

Заслуженный мастер спорта СССР.

Примечания 

Чемпионы СССР по хоккею на траве
Хоккеисты на траве СССР
Заслуженные мастера спорта СССР
Хоккеисты на траве на летних Олимпийских играх 1980 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1980 года
Игроки КХТ «Динамо» Алма-Ата
Игроки КХТ «Фили»
Игроки сборной СССР по хоккею на траве